Fulwood är en ort och en unparished area i distriktet City of Preston i grevskapet Lancashire i England. Orten är belägen 30 km från Lancaster. Orten hade  invånare år 2019. Unparished area har  invånare år 2001. Fram till 1974 var det ett separat distrikt.

Referenser

Externa länkar 

 

Orter i Lancashire
Unparished areas i Lancashire
Preston